Havgræs har flere betydninger:
 Ægte havgræs – en blomsterplante som gennemfører hele sit livsforløb i havet, og som tåler oceanisk saltvand
 Havgræs (slægt) – planteslægten Ruppia (brak- eller saltvandsplanter som ikke er ægte havgræsser efter definitionen ovenfor)
 Havgræs-familien – plantefamilien Ruppiaceae hvis eneste slægt er Ruppia